Лаборець — річка у східній Словаччині.
 Князь Лаборець ― князь ранньофеодальної держави слов'янських племен білих хорватів між Тисою і Дунаєм.